Siergiej Dmitriewicz Golicyn (1696-1738) – gubernator guberni kazańskiej
 Siergiej Fiodorowicz Golicyn (1749-1810) – kniaź, generał Imperium Rosyjskiego, uczestnik walk powstania kościuszkowskiego
 Siergiej Michajłowicz Golicyn (1774-1859) – kniaź, tajny radca
 Siergiej Grigorjewicz Golicyn (1803-1868) – kniaź, pisarz rosyjski
 Siergiej Michajłowicz Golicyn (1909-1989) – pisarz radziecki